Фредерик VI Дански (Копенхаген, 28. јануар 1768- Копенхаген, 3. децембар 1839) је био краљ Данске. Био је син Кристијана VII и Каролине Матилде од Велике Британије.

Породично стабло 

Рођени 1768.
Умрли 1839.
Краљеви Данске
Норвешки краљеви
Династија Олденбург